Сена́тор:
 Сенатор — член верхней палаты законодательного органа, высшего (одного из высших) законодательного органа в ряде государств мира:
 Сенатор США — член Сената США, представляющий один из штатов.
  — член сената (верхней палаты законодательного собрания) одного из штатов США.
 Сенатор Италии — член верхней палаты итальянского парламента.
 Сенатор Канады — представитель Сената Канады, одной из трёх составляющих парламента Канады.
 Сенатор Франции — член верхней палаты французского парламента.
 Сенатор России — член верхней палаты Федерального Собрания Российской Федерации.
 Сенатор Мексики — член верхней палаты Конгресса Мексиканских Соединенных Штатов.

В судебной системе
 Сенатор Коллегии юстиции (Senator of the College of Justice) — член высшего суда Шотландии.

В истории
 Сенатор в Древнем Риме — член собрания родовых старейшин (Сената) в Древнем Риме; в европейских странах, исторически возникших позже, древнеримский Сенат был образцом для организации высших органов законодательной и/или судебной власти, передав многим из них и своё название.
 Сенатор Российской империи — член Правительствующего сената.
 Сенатор Французской республики, Французской империи — член Охранительного сената Франции, существовавшего в 1799—1804 годах.
 Сенатор Речи Посполитой — член верхней палаты Сейма Речи Посполитой.

Фамилия 
 Сенатор, Василий Трофимович (1921—1944) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сенатор, Герман (1834—1911) — немецкий медик.

Прочее 
 Сенатор Нило Коэлью — бразильский аэропорт, обслуживающий муниципалитеты Петролина, Пернамбуку и Жуазейру.

См. также 

 
 Сенаторов

Органы законодательной власти